L'intolérance au fructose est un trouble souvent génétique dû à un déficit enzymatique.

Il existe différents types d'intolérance au fructose : fructosémie héréditaire, déficit en fructose-1,6-diphosphatase…

La gestion d'une intolérance au fructose consiste en une éviction totale du fructose.

Article connexe 
 déficit en fructose-1,6-diphosphatase

Notes et références 

Terme médical